Boussoum peut désigner :
 Boussoum, la localité située dans le département de Oula au Burkina Faso ;
 Boussoum, la commune rurale située dans le département de Tougan au Burkina Faso.